Thunder Glacier ist der Name folgender Gletscher:
 Thunder Glacier (Antarktika) auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel
 Thunder Glacier (Washington) in den Vereinigten Staaten